Sezon (1971/1972) – siedemdziesiąty szósty sezon w historii rozgrywek. Mistrzem kraju został Celtic Glasgow. Awans uzyskały zespoły Dumbarton i Arbroath. Do Scottish Football League First Division spadły zespoły Clyde i Dunfermline Athletic.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 

 Scotland 1971/72 – RSSSF 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1971 w piłce nożnej
1972 w piłce nożnej